Сергей Викторович Жуков (род. 30 августа 1951, Житомир) — композитор, заслуженный деятель искусств России (2007), член Союза композиторов РФ (с 1980).

Биография 
Окончил Житомирскую музыкальную школу им. Б. Лятошинского по классу баяна. Учился в Житомирском музыкальном училище (отделение народных инструментов), где факультативно занимался композицией у композитора А. М. Стецюка. В 1978 году окончил Московскую консерваторию (класс композиции профессора М. И. Чулаки), в 1980 году — аспирантуру консерватории. Среди его преподавателей: Ю. Н. Холопов (курс теоретических дисциплин), Э. В. Денисов (класс инструментовки).

В 1978 году на конкурсе молодых композиторов получил специальную премию Союза композиторов за «Драматический триптих» для солистов и оркестра на стих В. Маяковского. Участвовал во всесоюзных, всероссийских и международных фестивалях новой музыки; с 1982 большинство премьер его симфонических и камерных сочинений было исполнено на Международном фестивале современной музыки «Московская осень». Выступал с авторскими концертами в России, Европе и США.

В 1987—1993 гг. состоял во Всесоюзной комиссии хоровой и кантатно-ораториальной музыки Союза композиторов СССР, которую возглавлял Г. Свиридов. В 1992—1993 гг. преподавал на кафедре инструментовки в Московской Государственной консерватории. В 1990—1992, а также с мая 2002 года и по настоящее время — член правления Союза московских композиторов. С 1998 г. — член оргкомитета фестиваля «Московская осень».

В 2008 году совместно с музыковедом Ириной Копоть (Житомир) стал организатором фестиваля «Житомирская музыкальная весна», посвящённого учителю, композитору, Заслуженному деятелю искусств Украины А. М. Стецюку.

Произведения 
 симфонии
 инструментальные концерты
 Концерт для оркестра и солирующих ударных (1990)
 Концерт-партес для струнного оркестра (1992)
 Concerto Sacra для фортепьянного трио и струнного оркестра (1997)
 макроцикл, состоящий из трёх сольных концертов для каждого из инструментов фортепьянного трио и объединяющего их тройного концерта:
 «Концерт-мистерия» для скрипки, виолончели и фортепьяно с оркестром (1995)
 концерт для фортепьяно с оркестром «Silentium» (2001)
 концерт для электронной виолончели «Гефсиманская ночь» (2003)
 концерт для скрипки с оркестром «День Ангела» (2004)
 балеты
 «Солярис» (в двух действиях по мотивам одноимённого фантастического романа С. Лема) — поставлен Днепропетровским театром оперы и балета (апрель 1990)
 «Фатум» (одноактный, по мотивам поэмы М. Лермонтова «Демон») — поставлен Михайловским театром (декабрь 2001)
 «Аленький цветочек» (в двух действиях по мотивам сказки С. Аксакова) — поставлен Днепропетровским театром оперы и балета (октябрь 2007)
 «Бессонница» (написан по заказу театра к 200-летию со дня рождения А. Пушкина) — поставлен Большим театром (1999)
 «Подвенечная фата Пьеретты» (пантомима по пьесе А. Шницлера) — поставлена в Санкт-Петербургском театре «Приют Комедианта» (январь 2007); спектакль был номинирован на премию «Золотой софит».
 оратория, кантаты
 камерная инструментальная и вокальная музыка
 романсы и вокальные циклы на стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, Т. Шевченко, Л. Андреева, М. Цветаевой, В. Маяковского, Арс. Тарковского, Э. Межелайтиса, М. Метерлинка, Л. Элтанг, а также голландских поэтов XX века Поля Ван Эйка и Яна Хендрика Леопольда
 сочинения для хора
 духовная музыка на канонические тексты для хора a cappella
 музыка для театра и кино
 2007 Бухта пропавших дайверов
 2006 Безмолвие | Silence | Zwijgen, Het (Нидерланды)
 2002 Земное и небесное (документальный)
 1992 Бег по солнечной стороне
 1988 Семь дней Надежды (текст песен Ростислава Виноградова)
 1988 Происшествие в Утиноозерске
 1983 Молодость, выпуск 5-й (киноальманах)
 1983 Полоса везения
 1980 Эрмитаж (документальный)
 1980 Золотая кладовая Эрмитажа
 1979 Русский фарфор. Художник Леонов (документальный)
 1978 Рассказы о художниках (документальный)
 1978 Статис Красаускас
 мультимедийные проекты
 детская музыка.

Награды и признание 
призы и награды:
 Заслуженный деятель искусств РФ;
 Специальная премия Союза композиторов на Всесоюзном конкурсе молодых композиторов — за «Драматический триптих» для солистов и симфонического оркестра на стихи В. Маяковского (1978);
 диплом «Композитор года» газеты «Музыкальное обозрение» — за цикл инструментальных концертов Silentium, «Гефсиманская ночь», «День Ангела» (2002).

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт Сергея Жукова

Балетные композиторы
Академические музыканты России
Члены Союза композиторов СССР
Члены Союза композиторов России